Andrzejewo (gemeente) , gemeente in Mazovië
Andrzejewo (Mazovië), plaats in Mazovië in deze gemeente
Andrzejewo (powiat Sokólski) plaats in Podlachië, gemeente Sidra
Andrzejewo (Podlachië) plaats in Podlachië, gemeente Szypliszki
Andrzejewo (West-Pommeren) plaats in West-Pommeren, gemeente Szczecinek